Михаил Скородумов: Скородумов, Михаил Арсентьевич — народный комиссар местной промышленности КазССР июнь 1938 г. — июль 1938 г.
 Скородумов, Михаил Иванович (1882—1943) — генерал-майор артиллерии. Начальник вечернего отделения Военной артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского.
 Скородумов, Михаил Фёдорович (1892—1963) — русский генерал